«Кхэйин» или «Циин» (; ) — китайская трехмачтовая джонка, которая в 1846—1848 годах совершила путешествие из Гонконга в Нью-Йорк, Бостон и Лондон.

Несмотря на запрет продавать китайские корабли иностранцам, нелегально продана английским бизнесменам летом 1846 года. 6 декабря 1846 отплыла из Гонконга. Экипаж состоял из 30 китайцев и 12 англичан. Капитаном был англичанин Чарльз Келлетт. 31 марта 1847 года «Кхэйин» обогнула мыс Доброй Надежды, 17 апреля приплыла к острову Святой Елены, после чего взяла курс на север.

Нью-Йорк и Бостон 

По изначальным планам джонка должна была плыть напрямик в Лондон, но из-за шторма ей пришлось значительно отклониться от курса. Нехватка воды и провианта и настроение экипажа вынудили капитана Келлетта плыть в Нью-Йорк. В июле 1847 года «Кхэйин» встала на якорь у южного конца острова Манхэттен, напротив современного Бэттери-Парк. Там она простояла несколько месяцев, и каждый день на её борт поднималось — само собой разумеется, за плату — до 7000 туристов.

Тем временем на борту произошел конфликт между китайской и британской частью экипажа. В сентябре семь китайских матросов были арестованы за нападение на Эдварда Реветта, помощника капитана. Во время суда китайцы объявили, что капитан Келлетт нанял их на плавание в Батавию (ныне Джакарта) на срок не более восьми месяцев. Вместо этого, джонка отправилась в Европу и Северную Америку; когда матросы пытались возразить, их били плетками и пригрозили застрелить. Матросы объяснили, что напали на помощника капитана, потому что тот не выплатил им обещанное жалование — 8 долларов в месяц. Суд признал матросов невиновными и приказал владельцам судна оплатить нескольким китайцам дорогу на родину.

В ноябре 1847 года джонка прибыла в Бостон и встала в устье реки Чарльз. Как и в Нью-Йорке, она принимала толпы посетителей; в День благодарения её посетили 4000—5000 человек. Наконец 17 февраля 1848 года джонка отплыла в Англию.

Лондон 
28 февраля джонка попала в бурю, в результате чего были утеряны шлюпки, поврежден руль и главный парус. Тем не менее, «Кхэйин» пересекла Атлантику за 21 день и 15 марта доплыла до Джерси, что — согласно Illustrated London News — выгодно смотрелось даже на фоне скорости американских пакетботов. Английские газеты отмечали удачную конструкцию корабля:

Она показала отличные мореходные качества; по способности переносить бури она равна судам построенным в Великобритании, а возможно и превосходит их.

В Лондоне «Кхэйин» встала на якорь в Темзе в Блэкуолле, и опять стала популярной туристической достопримечательностью. В мае джонку посетила и королева Виктория.

Впрочем, китайское судно пришлось на вкус не всем жителям Лондона. Диккенс назвал Кхэйин «нелепым уродством» и «плавучей игрушечной лавкой», и написал, что Китай — отсталая страна, где

лучшее, на что способно искусство мореплавания — это нарисовать два огромных глаза на носу корабля, чтобы он видел, куда плывет … и развешивать куски красного тряпья во время шторма чтобы успокоить гнев океана.

В 1853 году «Кхэйин» была отбуксирована в устье Мерси, где вскоре сгнила и пришла в негодность.

Описание корабля 
Согласно газетам, «Кхэйин» была 45 метров (160 футов) длиной, 10,7 метров (35 футов) шириной, и имела полное водоизмещение 800 тонн. Нос поднимался на 9 метров над водой, корма — на 13,5 м. Корпус был построен из тика. Борта были ярко раскрашены. На носу была нарисована пара глаз, на корме — огромный петух. Джонка имела три мачты из железного дерева. Гротмачта была 27 метров высотой и 3 метра в обхвате на уровне палубы. Каждая мачта несла только один прямоугольный парус. Паруса были из циновок, усиленных поперечными бамбуковыми ребрами; благодаря такой конструкции, главный парус весил 9 тонн, и для того, чтобы его поднять, требовалось два часа. Руль был решетчатый, из железного дерева и железа, и весил 7 тонн. Крепился к корпусу на двух канатах и мог играть роль киля.

См. также 
 Золотой флот Чжэн Хэ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Экспонат о джонке «Кхэйин» в Морском музее Гонконга (Hong Kong Maritime Museum): макет «Кхэйин», описание

Торговые суда
История Гонконга
Империя Цин
1840-е годы в Китае